Listets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Листец) :
Listets, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Listets, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra.